Фёдор Петрович Андриевский (1854 — , Москва) — оперный певец (бас) и вокальный педагог.

Биография 
В 1877—1882 гг. учился в Петербургской консерватории, педагог К. Эверарди. Получив там образование, выступал в оперных труппах Тифлиса, Киева, Казани, Харькова, Саратова (конец 1891, гастроли).

Вёл педагогическую деятельность в Москве. Среди его учеников — А. А. Державин, А. М. Матвеев, Н. И. Сперанский, А. И. Улуханов.

Среди партий:

 «Борис Годунов» М. Мусоргского — Варлаам
 «Садко» Н. Римского-Корсакова — Варяжский гость
 «Демон» А. Рубинштейна — Князь Гудал
 «Африканка» Дж. Мейербера — Дон Диего
 «Гугеноты» Дж. Мейербера — Граф де Сен-Бри
 «Жидовка» Ж. Ф. Галеви — Кардинал де Броньи
 «Риголетто» Дж. Верди — Спарафучиле
 «Аида» Дж. Верди — Рамфис

Примечания 

Басы